Села:
 Озера — Житомирська область, Житомирський район
 Озера — Київська область, Бородянський район
 Озера — Кіровоградська область, Світловодський район
 Озера — Полтавська область, Кобеляцький район
 Озера — Сумська область, Охтирський район